Archimède (ballon), Franse gasballon uit 1870
Archimède (Q142), Franse onderzeeboot
Archimede (1933), Italiaanse onderzeeboot
Archimede (1939), Italiaanse onderzeeboot